Мо́ралис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Моралис, Константинос (род. 1966) — греческий архимандрит, избранный во епископа.
 Моралис, Яннис (1916—2009) — греческий художник.